

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Fairbanks – capoluogo del Borough di Fairbanks North Star, Alaska
 Fairbanks – township della Contea di Delta, Michigan
 Fairbanks – città della Contea di Shawano, Wisconsin

Persone 
 Arthur Fairbanks – storico dell'arte statunitense
 Charles W. Fairbanks – 26º Vicepresidente degli Stati Uniti
 Douglas Fairbanks – attore statunitense
 Douglas Fairbanks Jr. – attore statunitense
 Madeline e Marion Fairbanks – attrici statunitensi

Cinema 
 Fairbanks – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Selig Polyscope Company

Pagine correlate 
Fairbank